YPD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Parry Sound (Canada)